Gemawang (Gemawang)
 Gemawang (Girimarto)
 Gemawang (Jambu)
 Gemawang (Rambang Dangku)

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing